6 jezior w Polsce:
 Jezioro Łabędzie – jezioro w gminie Przechlewo w powiecie człuchowskim w woj. pomorskim; 
 Jezioro Łabędzie – jezioro w gminie Iława w powiecie iławski, w woj. warmińsko-mazurskim; 
 Jezioro Łabędzie – jezioro w gminie Kamień Pomorski w powiecie kamieńskim w woj. zachodniopomorskim; 
 Jezioro Łabędzie – jezioro w gminie Bobolice w powiecie koszalińskim w woj. zachodniopomorskim; 
 Jezioro Łabędzie – jezioro w gminie Dębno w powiecie myśliborskim w woj. zachodniopomorskim; 
 Jezioro Łabędzie – jezioro w gminie Wałcz w powiecie wałeckim w woj. zachodniopomorskim.

Zobacz też 
 Jezioro łabędzie – balet klasyczny w trzech aktach.

Przypisy